Le prince Maximilien de Liechtenstein, né le , est le second fils du prince souverain Hans-Adam II et de la comtesse Marie Kinský von Wchinitz und Tettau. Il a terminé ses études aux États-Unis pour devenir un homme d'affaires, et c'est ainsi qu'il a rencontré sa femme Angela Gisela Brown. Le couple a un fils, le prince Alfons de Liechtenstein (né en 2001).
A ce jour, Maximilien est cinquième dans l'ordre de succession au trône de Liechtenstein.

Biographie

Éducation
Après avoir passé ses examens à la Gymnasium Grammar School de Vaduz, il étudia à la EBS Wiesbaden (Ancienne European Business School) d'Oestrich-Winkel, en Allemagne. En 1998, il a obtenu un MBA à la Harvard Business School de Boston, dans le Massachusetts.

Carrière
Sortant de son cursus scolaire, il travailla pour Chase Capital (Branche capital-investissement de la Chase Manhattan Corporation) de New York. Après une période durant laquelle il a obtenu un diplôme d'études supérieures en commerce et s'est marié à Angela Gisela Brown, il a travaillé pendant deux années pour Industrie Kapital. En 2003, il commença à travailler à l'administration de JPMorgan Partners.
Depuis 2006, il est président-directeur général du groupe LGT. Dans sa profession, il est davantage reconnu en tant que "prince Max", que par l'appellation complète de "prince Maximilien".

Famille et descendance
Le , Maximilien se maria civilement avec Angela Gisela Brown à Vaduz, puis religieusement à New York le .
Le couple a un enfant, le prince Alfons Constantin von und zu Liechtenstein, né le , à Londres, au Royaume-Uni.

Titres et honneurs
 depuis le  : Son Altesse Sérénissime le prince Maximilien von und zu Liechtenstein.

Ascendance 
Ses quartiers d'ascendance sont :

Notes et références

Liens externes 
 

Maison de Liechtenstein
Naissance à Zurich
Naissance en mai 1969
Étudiant de l'université de Salzbourg
Élève de l'Académie royale militaire de Sandhurst